Шанфлери може да се односи на:

 Шанфлери (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна
 Шанфлери (Об), насељено место у Француској, у департману Об